Canellas bzw. Cañellas ist der Familienname folgender Personen:

 Horst-Gregorio Canellas (1921–1999), deutsch-spanischer Unternehmer und Fußballfunktionär
 Joan Cañellas (* 1986), spanischer Handballspieler
 Mateo Cañellas (* 1972), spanischer Mittelstreckenläufer

 Thadeu Gomes Canellas (* 1930), brasilianischer Geistlicher, Altbischof von Osório
 Xavier Cañellas (* 1997), spanischer Radsportler